Žbontar ist der Familienname folgender Personen:

 Franci Žbontar (* 1952), slowenisch-jugoslawischer Eishockeyspieler (Bruder von Marjan Ž.)
 Klemen Žbontar (* 1987), slowenischer Eishockeyspieler (Bruder von Miha Ž.)
 Marjan Žbontar (* 1954), slowenisch-jugoslawischer Eishockeyspieler (Bruder von Franci Ž.)
 Miha Žbontar (* 1982), slowenischer Eishockeyspieler und -trainer (Bruder von Klemen Ž.)